NGC 349 (другие обозначения — MCG −1-3-68, PGC 3687) — эллиптическая галактика типа Хаббла E (Hubble-Typ E/S0), в созвездии Кит. Джон Дрейер описывал её "очень слабая, очень маленькая". 

По оценкам, расстояние до Млечного Пути 249 миллионов световых лет, диаметр около 55 000 световых лет. Вместе с NGC 350 она, вероятно, образует гравитационно связанную пару галактик.

В той же области неба находиться галактики NGC 340, NGC 342, NGC 345, NGC 347.

Объект был обнаружен 27 сентября 1864 года немецким астрономом Альбертом Мартом.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

0349
Кит (созвездие)